Калокерино́с () — греческая фамилия. Известные носители:

 Калокеринос, Гавриил (1910—1983) — греческий митрополит.
 Калокеринос, Минос (1843—1907) — критский юрист, купец и археолог-любитель.